Али Гёкдемир (; ) — немецкий и азербайджанский футболист турецкого происхождения, защитник клуба «Швебиш-Халль». Выступал за национальную сборную Азербайджана.

Биография 
Родился в немецком городе Швебиш-Халль.

В 2010 году Али Гёкдемир подписал соглашение с немецким клубом «Ганновер 96». Поначалу играл за резервный состав клуба в четвёртом дивизионе чемпионата Германии. В сезоне 2012/13 попал в заявку «красных» на матчи Бундеслиги. В январе 2014 года был отдан в турецкий «Элязыгспор».

Играл за молодёжную сборную Азербайджана. С 2012 года вызывался в ряды национальной сборной.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Азербайджана по футболу
Игроки ФК «Элязыгспор»
Игроки ФК «Симург»